Deux éditions des Jeux olympiques se sont déroulées à Saint-Moritz, en Suisse :
 les Jeux olympiques d'hiver de 1928 ;
 les Jeux olympiques d'hiver de 1948.